Sezon (1936/1937) był 34. sezonem Nemzeti Bajnokság I - najwyższej klasy rozgrywkowej na Węgrzech w piłce nożnej. Liga liczyła 14 drużyn. Tytuł obroniła drużyna Hungária FC. Tytuł króla strzelców zdobył László Cseh, który w barwach Hungária FC strzelił 36 goli.

Tabela końcowa

Linki zewnętrzne 
 Węgry - tabela końcowa (RSSSF)

Pierwszy poziom rozgrywek piłkarskich na Węgrzech
1936 w piłce nożnej
1937 w piłce nożnej